Internetverzekeren is het berekenen en afsluiten van een verzekering via internet.

Het afsluiten van een verzekering via internet in Nederland is met een omzet van € 288 mln na reizen (omzet 1,2 mld) het grootste productsegment in de thuiswinkelmarkt. 

Van de 6,4 mln Nederlanders die vorig jaar internetaankopen deden heeft 8% via internet een verzekering afgesloten. 61% van de consumenten oriënteerde zich via het internet op verzekeringen. De meeste internetverzekeringen worden via een tussenpersoon afgesloten.

De eerste internetverzekeraar was Verzekeruzelf.nl, opgericht in 2002. Later volgden andere internetverzekeraars, zoals Ditzo, Izio en Ineas. Op 27 juli 2010 werd Ineas failliet verklaard.

Referentie
Brancherapport Online Verzekeren 2006 

Verzekeren
Internet